Хановер () може да се отнася за:
 Хановер, град в Северна Германия
 Хановер (окръг), окръг в Долна Саксония, Германия
 Хановерско курфюрстство (1692 – 1806)
 Кралство Хановер (1814 – 1866)
 Хановер (провинция) (1866 – 1945)
 Хановерска династия
 Хановер (Ню Хампшър), град в САЩ
 (295565) Хановер, астероид
 Хановер 96, германски футболен клуб